Рагене () — французская фамилия. Известные носители:

 Рагене, Жан Батист (1715—1793) — французский художник.
 Рагене, Франсуа (1660—1772) — французский священник, писатель, историк, биограф и музыковед.